Knaack ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Knaack (1914–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Georg Knaack (1857–1905), deutscher klassischer Philologe
 Hans Knaack (* 1922), deutscher Fußballer
 Joachim Knaack (1933–2012), deutscher Ichthyologe

 Pamela Knaack (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Peter Knaack (* 1968), deutscher Schauspieler und Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters
 Rüdiger Knaack (* 1955), deutscher Tanzsporttrainer, Choreograph und Wertungsrichter
 Susanne Knaack (* 1962), deutsche Künstlerin
 Wilhelm Knaack (1829–1894), österreichischer Schauspieler

Knaack bezeichnet außerdem:
 den Knaack-Klub in Berlin, benannt nach Ernst Knaack

Siehe auch:
 Knaak
 Knack
 Knak